Давао — термин, относящийся к островной группе Минданао, расположенной на юге Филиппин:

 Давао — один из 17 регионов Филиппин.
 Северный Давао — провинция Давао.
 Южный Давао — провинция Давао.
  — провинция Давао.
 Восточный Давао — провинция Давао.
 Давао — город.
  — порт города.
 .
 .
 Давао — залив.
  — река.
  — историческая провинция, существовавшая с 1914 по 1967 год.
  — агломерация, включающая в себя города Давао, , , , ,  и .